Гига Купарадзе (род. 23 августа 1987, Кутаиси) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2017).

Чемпион Грузии (2019).

В составе сборной Грузии участник олимпиады 2018 (за вторую сборную) и командного чемпионата Европы 2019.

Участник чемпионатов мира по рапиду и блицу (2016, 2017, 2019).

Третий призёр командного чемпионата Грузии 2015 в составе шахматного клуба Кутаиси.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Грузии
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам